The Main Thing – album di Alsou del 2006
 The Main Thing – album dei Real Estate del 2020